brede kwelderloper
 gewone kwelderloper
 rivierkwelderloper